El condado de Seminole es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Seminole (Florida)
 Condado de Seminole (Georgia)
 Condado de Seminole (Oklahoma)